Гран-при Мексики 2018 года (полное название — Formula 1 Gran Premio de México 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 28 октября 2018 года на автодроме имени братьев Родригес в Мексике. Это девятнадцатый этап сезона 2018 года. Первое место занял Макс Ферстаппен, пилот команды Red Bull — TAG Heuer.

Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes, получил титул пятикратного чемпиона «Формулы-1».

Квалификация 

Примечания
  – Пьер Гасли получил 20-местный штраф в сетке: 15 мест за превышение квоты элементов силового агрегата, 5 мест за незапланированную смену коробки передач.
  – Ромен Грожан получил 3-местный штраф в сетке за столкновение в предыдущем этапе.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

Примечания
  – Брендон Хартли получил 5-секундный штраф за столкновение.

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Мексики